Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 217001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 25 września 1973 do 22 kwietnia 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

217001-217100

217101-217200

217201-217300

217301-217400

217401-217500

217501-217600

217601-217700

217701-217800

217801-217900

217901-218000

Przypisy 

Lista planetoid 217001-218000